El término Reichstag (en español Dieta Imperial) es una composición alemana de Reich ('Imperio') y Tag ('dieta', del verbo tagen, 'reunirse diariamente en debate'). El término era una traducción directa del latín, curia imperialis. Aún hoy, en Alemania, el Parlamento de cada uno de los estados federados (Länder) sigue llamándose Landtag.

Reichstag puede referirse a:

 Reichstag (Sacro Imperio Romano Germánico): asamblea o Parlamento del Sacro Imperio Romano Germánico desde la Edad Media.
 Reichstag (Parlamento alemán): hace referencia a los diferentes Parlamentos que se sucedieron en Alemania entre 1849 y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa;
 Edificio del Reichstag;
 Incendio del Reichstag;
 Reichstag (Colección de Archivos Imperiales): archivos del Imperio Alemán y de las dietas imperiales.